Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 2 – drugi turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 8 – 11 lipca 2010 roku. Sponsorem tego turnieju była firma Star Xing Pai.

Wzięło w nim udział 164 zawodników.

W finale Mark Selby pokonał Barry’ego Pinchesa 4-3.

Nagrody 
Zwycięzca: £10 000
II miejsce: £5 000

Półfinalista: £2 500
Ćwierćfinalista: £1 500

Ostatnia 16: £1 000
Ostatnia 32: £600
Ostatnia 64: £200

Drabinka turniejowa

Faza główna

Sekcja I

Sekcja II

Sekcja III

Sekcja IV

Sekcja V

Sekcja VI

Sekcja VII

Sekcja VIII

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 

  Judd Trump 144, 138, 101
  Jimmy White 143
  Mark Selby 142, 133, 127, 125, 116, 111, 110, 102
  Stephen Maguire 140
  Jamie Cope 137
  Jimmy Robertson 136
  Joe Perry 135, 115
  Tony Drago 134
  Anthony McGill 127, 110, 104, 103
  Bjorn Haneveer 121
  Stuart Bingham 116, 100
  Barry Pinches 115, 103, 102
  James McBain 111
  David Gilbert 110
  David Gray 108, 102
  Tom Ford 108
  Michael Wasley 106
  Paul Davison 105
  David Grace 105
  Ricky Walden 105
  Matthew Stevens 104
  Nick Jennings 102
  Gerard Greene 100
  Stuart Carrington 100
  Joe Swail 100
  Lee Spick 100
  Graeme Dott 100
  Ali Carter 100
  Patrick Wallace 100

Zobacz też 
 Premier League Snooker

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Sheffield
2010 w Anglii

sv:Players Tour Championship 2010/2011#Players Tour Championship 2